Гюго́ () — утвердившаяся в русском языке форма французской фамилии Юго́ ():

 Гюго, Адель (1830—1915) — французская пианистка, дочь Виктора Гюго.
 Гюго, Виктор (1802—1885) — французский писатель.
 Гюго, Валентина (1887—1968) — французская художница, жена художника Жана Гюго (одного из внуков Виктора Гюго).
 Гюго, Жозеф Леопольд Сигисбер (1773—1828) — французский генерал, отец Виктора Гюго.
 Гюго, Леопольдина (1824—1843) — старшая дочь Виктора Гюго.

См. также 
 Виктор Гюго — станция метро в Париже.
 Ампер — Виктор Гюго — станция метро в Лионе.
 Пять франков Виктор Гюго (Франция) — банкнота, имевшая хождение в 1960-х годах